Kredsløb har flere betydninger:
 Elektronisk kredsløb – er en samling af elektroniske komponenter
 Integreret kredsløb – et elektronisk kredsløb bestående af adskillige komponenter på et lille stykke halvledende materiale
 Naturens stofkredsløb – det økologiske kredsløb, se også økosystem
 Blodkredsløbet – det fysiologiske kredsløb
 Geobiokemisk kredsløb – er et balanceforhold i et kredsløb af grundstoffer
 Omløbsbane – det kredsløb, som et himmellegeme eller en satellit foretager
 Forsyningsselskabet Kredsløb –Kredsløb leverer fjernvarme til 330.000 mennesker og genanvender affald for 174.000 husstande i Aarhus Kommune